

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Detroit – città del Michigan
 Detroit – città della Contea di Lamar, Alabama
 Detroit – villaggio della Contea di Pike, Illinois
 Detroit – città della Contea di Somerset, Maine
 Detroit – città della Contea di Marion, Oregon
 Detroit – città della Contea di Red River, Texas
 Detroit – fiume del Canada e degli Stati Uniti d'America

Altro 
 Detroit – film del 2017 diretto da Kathryn Bigelow
 Detroit: Become Human – videogioco del 2018 sviluppato da Quantic Dream
 Karl Detroit (1827-1878) – militare ottomano meglio conosciuto come Mehmed Ali Pascià
 Marcella Detroit (1952) – cantautrice e chitarrista statunitense